Lecteur peut faire référence à diverses notions.

Le mot est employé :
 pour des personnes :
 personne qui lit une publication, un texte, etc. : Nos fidèles lecteurs. (Larousse). Voir Lecture ;
 personne qui aime lire : Un lecteur de romans. (Larousse) ;
 personne qui fait une lecture à haute voix, devant d'autres personnes. (Larousse) ;
 personne qui, dans une maison d'édition, est chargée de lire et d'apprécier les manuscrits proposés. (Larousse) ;
 lecteur, un titre universitaire ;
 lecteur, un ordre mineur de l’Église catholique ;
en informatique pour désigner :
 un matériel :
lecteur de disquette ;
 lecteur de code-barres ;
 lecteur de disque optique ;
 lecteur de cartes perforées ;
 un logiciel permettant de lire des fichiers de différents formats :
lecteur audio, pour les fichiers audio ;
 lecteur vidéo, pour les fichiers vidéo ;
 lecteur multimédia, un logiciel combinant les capacités des deux précédents ;
 lecteur réseau, un espace de stockage sur un serveur ;
en sciences et techniques :
lecteur de plaques, un instrument de laboratoire.

Le titre Le Lecteur peut faire référence à :
 Le Lecteur, un roman de Pascal Quignard.

Voir aussi
 La Lectrice, un film de Michel Deville
 La Liseuse, un tableau de Jean Honoré Fragonard

Références bibliographiques

Emmanuel Fraisse, Bernard Mouralis,Questions générales de littérature, Du Seuil, 2001, Chap.4:Lire, lire l'autre,pp.201-250.